Audierne est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Audierne, une commune française du département du Finistère ;
 Audierne (commune déléguée), une ancienne commune qui a fusionné le  avec Esquibien.
 la baie d'Audierne, située sur le littoral breton, s’étend de la pointe du Raz au nord à la pointe de Penmarch au sud et abrite le port d'Audierne ;
 la baie d'Audierne (îles Kerguelen), une baie de la côte sud-ouest de l’île principale de l’archipel des îles Kerguelen, nommée en référence à la baie bretonne.

Anthroponyme 
 Audierne (prénom) est un prénom féminin ou un patronyme.

Patronyme 
 François-Georges Audierne (1798-1891) est un prêtre, historien et archéologue français.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme